Tiemroth ist der Familienname folgender Personen:

 Edvin Tiemroth (1915–1984), dänischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Lene Tiemroth (1943–2016), dänische Schauspielerin